Mikorzyn ist der Name von drei Ortschaften in Polen:

 Mikorzyn (Lubanie) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Mikorzyn (Kępno) in der Woiwodschaft Großpolen
 Mikorzyn (Ślesin) in der Woiwodschaft Großpolen